Bartomeu Sirvent, funcionari de la Cancelleria Reial i autor d'epístoles en llatí humanístic 
 Pic del Sirvent, muntanya entre la Baixa Cerdanya i Andorra
 Serra del Sirvent, serra al municipi de Lles de Cerdanya a la comarca de la Baixa Cerdanya